Влади́мир Алекса́ндрович Щербако́в:
 Щербаков, Владимир Александрович (1945—1993) — советский футболист.
 Щербаков, Владимир Александрович (род. 1967) — российский актёр.